Lucinda Williams (singer-songwriter)
Lucinda Williams (atlete)